Quinze-Août ou XV-Août ou 15-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

15 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Fêtes et célébrations 

 « 15 août en Outremeuse », fête religieuse et populaire qui se déroule à Liège sur 3 jours.
 Quinze-Août, fête de l’Assomption de Marie pour les Églises catholiques, jour férié dans plusieurs pays de tradition catholique
 Quinze-Août, fête de la Dormition pour les Églises orthodoxes.

Arts et lettres

Cinéma 

 , titre de plusieurs films.
 Le Déjeuner du 15 août (Pranzo di ferragosto), un film italien réalisé par Gianni Di Gregorio sorti en 2008.

Littérature 

 « Le Quinze Août », texte extrait de La Rose et le Rosaire, un essai de Paul Claudel publié en 1959. 
 Rêverie du Quinze-Août, nouvelle d'Alexandre Papadiamantis, traduite en français par René Bouchet, éditée chez Cambourakis.
 Un quinze août à Paris : Histoire d'une dépression, essai de Céline Curiol, publié en août 2014 chez Actes Sud.

Musique 

 Un 15 août en février,  premier album de Art Mengo, sorti en 1990.

Peinture 

 Le quinze août à Sainte-Hélène ou la fête de Napoléon Le Grand, tableau exposé au musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau.

Odonyme 

Les noms de nombreuses voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En Belgique : événements non connus.

En France,

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération d'Amilly et de Marboué en Eure-et-Loir, par les forces alliées américaines.
 Libération de Brive-la-Gaillarde en Corrèze par le Maquis du Limousin.
 Débarquement en Provence des troupes alliées, entre Toulon et Cannes, commémoré notamment  dans le Var à :
 Cavalaire-sur-Mer, 
 La Motte, 
 Puget-sur-Argens, 
 Roquebrune-sur-Argens, 
 Saint-Tropez, 
 Sainte-Maxime. 
 Bombardements alliés, de divers ponts pour empêcher les mouvements des forces allemandes après le débarquement de Provence ; notamment à : 
 Vinon-sur-Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence,
 Pont-Saint-Esprit dans le Gard,
 etc.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

En République du Congo,

 Le , troisième et dernière journée des « Trois Glorieuses », à l'issue desquelles Alphonse Massamba-Débat prend la place du président l'abbé Youlou.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 15 de Agosto » ou « Quince de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 15 de Agosto », à San Juan de los Lagos, dans l'État de Jalisco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
15